Bedagung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bedagung, Jawa Timur, by, 
 Bedagung, Jawa Tengah, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar